Ро́занова — женская форма русской фамилии .

 Известные носительницы 
 Розанова, Ирина Юрьевна (род. 1961) — российская актриса.
 Розанова, Лариса Николаевна (1918—1997) — военный лётчик, Герой Советского Союза.
 Розанова, Лилиана Сергеевна (1931—1969) — советский биолог, автор песен, поэт и журналист, популяризатор науки.
 Розанова, Людмила Семёновна (1938—2008) — советский и российский археолог.
 
 Розанова, Наталья Николаевна (род. 1936) — российский историк искусств, кандидат искусствоведения.
 
 Розанова, Сусанна Абрамовна (1915—2002) — советский литературовед.
 Розанова, Татьяна Павловна (род. 1959) — советский и российский экономист.
 Примечания